Gauaqui (Badaquexão)
 Gauaqui (Fariabe)